Davisov pokal 1954 je bil triinštirideseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1954 v športu
1954